4437 Yaroshenko è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1983, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,4117780 UA e da un'eccentricità di 0,1361068, inclinata di 4,50660° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1983
Yaroshenko